Шампионската лига на Европа по волейбол се организира от Европейската конфедерация по волейбол. Турнирът се провежда от сезон 1959/60 година, като през годините е носил и името Купа на европейските шампиони по волейбол. Шампионска лига на ЕКВ за жени

Финали

Вижте също 
 Шампионска лига на ЕКВ за жени
 Световно първенство за мъжки клуб по волейбол

Състезания по волейбол
Спорт в Европа